Final Fantasy IV pode referir-se a:

Final Fantasy IV, jogo lançado em 1991 para SNES;
Final Fantasy IV (Nintendo DS), remake lançado em 2007 para Nintendo DS em comemoração ao 20º aniversário da série;
Final Fantasy IV: The After Years, lançado para PSP.